Пітер Крауч (1981) — англійський футболіст
 Бартемій Крауч молодший — вигаданий герой романів серії книг про Гаррі Поттера